Tricolle – antico palazzo ecclesiastico di Ravenna munito di tre torri, edificato nel VI secolo, non più esistente
 Tricolle – località toscana nelle vicinanze di Ponte a Cappiano, nota per i suoi reperti di epoca etrusco-romana
Tricolle – la triplice altura appenninica su cui sorge Ariano Irpino, detta anche la città del Tricolle